Cinco de Febrero kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Cinco de Febrero, Casas, 
 Cinco de Febrero, Aldama, 
 Cinco de Febrero, Veracruz, Álamo Temapache, 
 Cinco de Febrero, Ocosingo, 
 Cinco de Febrero, Motozintla, 
 Cinco de Febrero, Sinaloa, Culiacán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar